Kamyk :

 Kamyk (Silésie), localité en Pologne
 Kamyk (Petite-Pologne), localité en Pologne
 Kamyk (Łódź), localité en Pologne
 Kamýk nad Vltavou, localité en tchéquie
 Kamýk (district de Litoměřice), localité en tchéquie